Avalattarfik bezeichnet:
 Avalattarfik (Bucht) (auch Avaalaartarfik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avalattarfik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Avalattarfik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland